Vlada (Влада) est un prénom slave:

Prénom masculin 
 Vlada Avramov (1979), un footballeur serbe
 Vlada Stošić (1965), un footballeur serbe
 Vlada Urošević (1934), un écrivain macédonien

Prénom féminin 
 Vlada Roslyakova (n. 1987), un mannequin russe

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom masculin